Kamerun steht für:
 Kamerun, ein Staat in Afrika
 Kamerun (Kolonie), eine ehemalige deutsche Kolonie
 Kamerun (Creußen), Ortsteil von Creußen, Bayern
 Kamerun (Damnatz), Ortsteil von Damnatz, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Kamerun (Emkendorf), Ortsteil von Emkendorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Kamerun (Hennstedt), Ortsteil von Hennstedt (Steinburg), Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Kamerun (Hötzingen), Weiler von Hötzingen, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Kamerun (Kemtau), Wohnplatz von Kemtau, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Kamerun (Lage (Lippe)), Weiler von Lage, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Kamerun (Malliß), Ortsteil von Malliß, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Kamerun (Neugersdorf), Ortsteil von Neugersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Kamerun (Sarenseck), Wohnplatz von Sarenseck, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Kamerun (Schieder-Schwalenberg), Weiler von Schieder-Schwalenberg, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Kamerun (Selbelang), Wohnplatz von Selbelang, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Kamerun (Waren), Ortsteil von Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern

 volkstümliche Bezeichnung für einen Stadtteil von Frankfurt am Main, siehe Frankfurt-Gallus#„Kamerun“
 volkstümliche Bezeichnung für den Ortsteil Neurochwitz im Stadtteil Rochwitz von Dresden

Schiffe:
 Kamerun (Schiff, 1914)
 Kamerun (Schiff, 1938)

Kamerun ist Teil des Künstlernamens von:
 Schorsch Kamerun (eigentlich: Thomas Sehl) (* 1963), deutscher Sänger, Regisseur und Clubbetreiber

Siehe auch:

 Altkamerun
 Neukamerun
 Kamerunschaf